Wüstenfuchs steht für:

 eine Fuchsart, die an das Leben in der Wüste angepasst ist, siehe Fennek
 deutsche Bezeichnung für das militärische Spähfahrzeug Spähwagen Fennek
 Beiname des deutschen Generalfeldmarschalls Erwin Rommel
 Rommel, der Wüstenfuchs, US-amerikanischer Filmbiografie von Henry Hathaway (1953)

Siehe auch:
 Operation Desert Fox („Unternehmen Wüstenfuchs“)
 Sandfuchs (Begriffsklärung)